Bell Motor Car Company steht für folgende ehemalige US-amerikanische Automobilhersteller:

 Bell Motor Car Company (Michigan), 1911/12
 Bell Motor Car Company (Pennsylvania), 1915–1922